Согласие,  — государственный гимн Габона. Написанный Жоржем Алека Дамасом, он был утверждён в 1960 после получения страной независимости.

Французский текст 
 
 ХОР:
 Uni dans la Concorde et la fraternité,
 Éveille-toi Gabon, une aurore se lève,
 Encourage l’ardeur qui vibre et nous soulève!
 C’est enfin notre essor vers la félicité.
 C’est enfin notre essor vers la félicité.

 Éblouissant et fier, le jour sublime monte
 Pourchassant à jamais l’injustice et la honte.
 Qu’il monte, monte encore et calme nos alarmes,
 Qu’il prône la vertu et repousse les armes.

 ХОР

 Oui que le temps heureux rêvé par nos ancêtres
 Arrive enfin chez nous, réjouisse les êtres,
 Et chasse les sorciers, ces perfides trompeurs.
 Qui semaient le poison et répandaient la peur.

 ХОР

 Afin qu’aux yeux du monde et des nations amies
 Le Gabon immortel reste digne d’envie,
 Oublions nos querelles, ensemble bâtissons
 L'édifice nouveau auquel tous nous rêvons.

 ХОР

 Des bords de l’Océan au cœur de la forêt,
 Demeurons vigilants, sans faiblesse et sans haine!
 Autour de ce drapeau, qui vers l’honneur nous mène,
 Saluons la Patrie et chantons sans arrêt!

Внешние ссылки 
 MIDI-файл с исполнением гимна

Государственные символы Габона
Габон
Песни 1960 года